A Associação Atlética Chavantense é um clube brasileiro de futebol da cidade de Chavantes, no estado de São Paulo. Fundado em 29 de setembro de 1929, suas cores são preto e branco. Disputou 8 vezes as divisões de acesso do Campeonato Paulista de Futebol. Sua última participação ocorreu em 1989, pela Quarta Divisão (atual Série B). Seu departamento de futebol foi totalmente desativado, não participando sequer dos campeonatos amadores.

Participações em estaduais 
 Profissional
 Campeonato Paulista da Terceira Divisão: 1982 e 1986.
 Campeonato Paulista da Quarta Divisão: 1965, 1966, 1967, 1968, 1988 e 1989.

Chavantense
Chavantense